Ропистезия — эпидуральная анестезия с использованием  для обезболивания родов с сохранением родовой деятельности за счёт дифференцированного сенсо-моторного блока.

Низший моторный блок объясняется тем, что ропивакаин менее липофильный, чем бупивакаин, поэтому слабее проникает через миелиновую оболочку толстых A моторных волокон.

Применение ропивакаина гидрохлорида для обезболивания родов

Исследование влияния эпидуральной аналгезии ропивакаином гидрохлоридом на продолжительность ІІ фазы родов 
Двойное слепое, рандомизированное, плацебо-контролируемое исследование с участием нерожавших женщин с доношенной одноплодной беременностью, которые просили эпидуральную аналгезию. Все женщины получали эпидуральную аналгезию на первом этапе родов с применением 0,08 % ропивакаина с 0,4 мкг/мл суфентанила с эпидуральной аналгезией. В начале второй стадии родов женщин рандомизировали для слепой инфузии того же раствора или плацебо-инфузии физраствора. Основным результатом являлась продолжительность второго периода родов.

Результаты: продолжительность второй стадии была сходной между группами (эпидуральная 52±27 минут по сравнению с физраствором 51±25 минут, P=0,52).

Вывод: продолжение инфузии эпидурального препарата не повлияло на продолжительность второго периода родов по сравнению с плацебо-инфузией. Результаты для матери и новорожденного были схожими. Низкая концентрация местного эпидурального анестетика не влияет на длительность второго периода родов.

Исследование влияния обезболивания на роды рапивакаином гидрохлоридом 
Метаанализ, в котором были сравнимы эффекты ропивакаина и бупивакаина во время родов, показал, что использование ропивакаина было связано со значительно более частыми спонтанными вагинальными родами, меньшим количеством родоразрешений инструментальным путем и лучшими неонатальными оценками.

Ропивакаина гидрохлорид в протоколе МОЗ Украины от 26 января 2022 № 170 
Приказ МОЗ Украины от 26.01.2022 № 170 «Об утверждении Унифицированного клинического протокола первичной, вторичной (специализированной), третичной (высокоспециализированной) медицинской помощи „Физиологические роды“».

Средства для местной анестезии при обезболивании физиологических родов: бупивакаин, лидокаин, ропивакаин.

Примечания 

Анестезия